Тарасенков Анатолій Кузьмович (1909—1956) — російський літературознавець, літературний критик, бібліограф, бібліофіл.

 Тарасенкова Ніна Анатоліївна (нар. 1959) — завідувач кафедри математики та методики навчання математики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук (2004), професор (2005).